Der Wahlkreis Ammerland ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Ammerland die Stadt Westerstede sowie die Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht und Wiefelstede.

Diese Einteilung besteht seit 1982; lediglich bei der Landtagswahl 2008 umfasste der Wahlkreis den gesamten Kreis Ammerland. Die Gemeinde Rastede gehört ab 2013 zum Wahlkreis Wesermarsch, vor 2008 war sie Bestandteil des aufgelösten Wahlkreises Varel.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Ammerland acht Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Björn Meyer (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Jens Nacke (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 72.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Ammerland sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jens Nacke (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 72.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Nacke, Jens" | Jens Nacke
| 38,5
| 33,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Freia Taeger" | Freia Taeger
| 38,2
| 38,1
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Helmers, Steffi" |Steffi Helmers
| 7,8
| 8,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Kortlang, Horst" | Horst Kortlang
| 9,9
| 10,6
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Coldewey, Gerd" | Gerd Coldewey
| 4,3
| 4,0
|-
| AfD
| 
|
| 5,3
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP
| data-sort-value="Dreß, Martin" |Martin Dreß
| 1,5
| 0,3
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,7
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 64,2 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Ammerland elf Parteien an. Davon hatten fünf Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählter Abgeordneter ist Jens Nacke (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Sigrid Rakow (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Nacke, Jens" | Jens Nacke
| 45,8
| 36,0
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Rakow, Sigrid" | Sigrid Rakow
| 34,7
| 28,6
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Miks, Susanne" | Susanne Miks
| 12,0
| 14,6
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Helms, Carsten" | Carsten Helms
| 4,3
| 13,9
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE
| data-sort-value="Kahlen, Bernd" | Bernd Kahlen
| 3,2
| 2,8
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| -
| -
| 2,0
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| -
| -
| 1,1
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
| 0,6
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
| 0,3
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
| 0,1
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
| 0,1
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Ammerland sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter war Jens Nacke (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Nacke, Jens" | Jens Nacke
| 43,3
| 42,6
|-
| SPD
| data-sort-value="Rakow, Sigrid" | Sigrid Rakow
| 34,9
| 28,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Kolbow" | Georg Kolbow
| 7,2
| 10,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Haubold, Friedrich" | Friedrich Haubold
| 8,2
| 9,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Woldemate" | Hans-Wolfgang Woldemate
| 5,5
| 5,8
|-
| NPD
|
|
| 1,0
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,3
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,05
|-
| Demokratische Alternative
| data-sort-value="Greff" | Wolfgang Greff
| 0,8
|
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 58,1 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Ammerland)